Lequeux ist der Familienname folgender Personen:

 François Lequeux (* 1961), französischer Physiker
 Michel-Joseph Lequeux (1753–1786), französischer Architekt
 Paul-Eugène Lequeux (1806–1873), französischer Architekt